Тарасовка () — село,
Новотаврический сельский совет,
Ореховский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323985707. Население по переписи 2001 года составляло 109 человек.

Географическое положение 
Село Тарасовка находится на расстоянии в 1,5 от сёл Вольное и Шевченковское (Запорожский район).

История 
 1906 год — дата основания.

Примечания